T45, T-45 ou T.45 peut signifier :

Domaine militaire 
 McDonnell Douglas T-45 Goshawk, un avion d’entraînement américain.

Médecine 
 Intoxication par substances essentiellement systémiques et hématologiques, non classées ailleurs, d’après la classification internationale des maladies.

Sports 
 Cooper T45, une formule 1 de l'écurie Cooper Car Company ;
 , une classification en athlétisme handisport.

Transports 
 Berliet T45, un camion du constructeur français Berliet ;
 Slingsby T.45 Swallow, un planeur britannique.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres